Alexander Hagman, chanteur suédois, membre du groupe Raised Fist ;
 Clara Hagman (née en 1991), chanteuse suédoise, membre du groupe Ace of Base ; 
 Gerd Hagman (1919-2011), actrice suédoise ;  
 Larry Hagman (1931-2012), acteur, réalisateur et producteur américain ;
 Matti Hagman (1955-2016), hockeyeur sur glace finlandais ;
 Niklas Hagman (né en 1979), hockeyeur sur glace finlandais, fils du précédent ;
 Per Hagman (né en 1968), écrivain suédois ;
 Sophie Hagman (1758-1826), danseuse suédoise.

Voir aussi